Stag Hunt – cortometraggio del 1903 prodotto dalla Hepworth
The Stag Hunt – cortometraggio del 2008 diretto da Alfred Thomas Catalfo
Stag Hunt – film del 2014 diretto da James Shanks